Résultats détaillés de l'édition 2008 du tournoi de tennis professionnel de Wimbledon qui est disputé du 23 juin au . Cette année, la compétition est remportée par Venus Williams (États-Unis) chez les femmes, et par Rafael Nadal (Espagne) chez les hommes.

Faits marquants 
 Lundi 23 juin : Forfait de Gaël Monfils, demi-finaliste à Roland-Garros à la suite d'une blessure à l'épaule. Il est remplacé par Ilija Bozoljac. David Nalbandian,  mondial et finaliste du tournoi en 2002, est éliminé par Frank Dancevic en trois sets.

 Mardi 24 juin : Élimination du  mondial Nikolay Davydenko, dès le , par Benjamin Becker.

 Mercredi 25 juin : Trois têtes de séries ne passent pas le deuxième tour : Juan Carlos Ferrero, tête de série , battu par Mischa Zverev, Fernando González, tête de série , battu par Simone Bolelli après quatre sets serrés et la surprise, Novak Djokovic,  mondial, éliminé par Marat Safin, alors  au classement ATP en trois sets dans lesquels le Serbe ne l'a jamais vraiment menacé.

 Jeudi 26 juin : Le  mondial, l'Américain James Blake, est éliminé en cinq sets par l'Allemand Rainer Schüttler. La tête de série , Tommy Robredo, est éliminé en trois sets par l'Allemand Tommy Haas. Le  mondial, l'Américain Andy Roddick est éliminé dès le deuxième tour par le Serbe Janko Tipsarević sur le score de 6-7(5) 7-5 6-4 7-6(4). Il n'y a plus d'Américains en lice chez les messieurs. Le seul Finlandais en lice, Jarkko Nieminen, tête de série , est éliminé au  par Marin Čilić en cinq sets. Le parcours s'arrête également ici pour Nicolás Almagro,  mondial, battu en cinq sets par son compatriote Guillermo García-López.

 Vendredi 27 juin : Sur 32 têtes de série, 18 seulement sont qualifiées pour le  (1/16 de finale). David Ferrer,  mondial, est sorti par Mario Ančić, spécialiste du gazon. Andreas Seppi, tête de série , est éliminé en quatre sets par Marat Safin. C'est la deuxième fois en trois matchs que Safin sort un joueur du top 30 après Djokovic au . Tomáš Berdych, tête de série , est éliminé en trois sets par Fernando Verdasco,  mondial.

 Samedi 28 juin : Sur les 16 premières têtes de séries, seules 6 passent en 1/8 de finale : Roger Federer,  mondial et tête de série , Rafael Nadal,  mondial et tête de série , Richard Gasquet,  mondial et tête de série , Stanislas Wawrinka,  mondial et tête de série , Márcos Baghdatís, tête de série , et Andy Murray, tête de série .

 Lundi 30 juin : La moitié des 8 participants des quarts de finale ne sont pas des têtes de série : Mario Ančić, Arnaud Clément, Marat Safin et Rainer Schüttler.

 C'est la première fois depuis le début de l'ère Open qu'il n'y a aucune des 4 premières têtes de séries femmes en quarts de finale.

 Mercredi 2 juillet : Deux joueurs non têtes de séries se qualifient en demi-finale : Marat Safin, après sa victoire contre Feliciano López et Rainer Schüttler, vainqueur d'Arnaud Clément en plus de cinq heures de jeu.

 Samedi 5 juillet : L'Américaine Venus Williams remporte le tournoi chez les femmes pour la cinquième fois de sa carrière. Elle a disposé de sa sœur cadette Serena Williams en deux sets (7-5, 6-4).

 Dimanche 6 juillet : Après plus de 4 heures de jeu, c'est finalement l'Espagnol Rafael Nadal qui remporte la compétition pour la première fois de sa carrière, en battant son adversaire Roger Federer sur le score de 6-4, 6-4, 6-7, 6-7, 9-7.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau Final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série 
Seize têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

2008
Wimbledon
Wimbledon
Tennis en Angleterre en 2008
Tennis en juin 2008
Tennis en juillet 2008